jałówka – samica bydła domowego w wieku powyżej 6 miesięcy, przed pierwszym wycieleniem, czyli do wieku 18–24 miesięcy.

 W Polsce
 Jałówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Michałowo
 Jałówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Supraśl
 Jałówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Dąbrowa Białostocka
 Jałówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sidra
 Jałówka – osada w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sidra
 Jałówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sokółka
 Jałówka – gromada

 Na Litwie
 Jałówka – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.

 Na Białorusi
 Jałówka – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Turkowo.
 Jałówka – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja.